The Blue Van — датская рок-группа, созданная в 2003 году в городе Брёндерслев. Название «The Blue Van» («Синий Фургон») получено от шведского «Den blå varevogn» — именно так в Дании называют фургоны, на которых госпитализировали психически больных людей.

Группа была основана четырьмя учащимися школы в Брёндерслеве: Стеффеном Вестмарком (вокал, гитара), Сёреном Кристенсеном (клавиши, вокал), Алленом Вилладсеном (бас), Пером Йоргенсоном (ударные, вокал). Всех четырех музыкантов объединял интерес к музыке 1960-70 годов (the Small Faces, the Kinks, and Cream).  Вскоре группа переезжает в Копенгаген, где сначала записали два EP и в апреле 2005 года выпустили первый полноценный альбом — «The Art Of Rolling».

В октябре 2006 был выпущен второй альбом — «Dear Independence». В поддержку этого альбома группа гастролировала с австралийским коллективом Jet.

Группа также получила известность в Соединенных Штатах, выступая многочисленных шоу в районе Нью-Йорка предыдущем выпуске "Роллинг искусства, а также их участие в таких мероприятиях, как Austin City Limits музыкального фестиваля.

Так же The Blue Van принимали участие в турах таких групп, как Kings of Leon, Franz Ferdinand и Hot Hot Heat.

В начале 2007 года группа объявила, что они будут жить в сельском доме, чтобы написать материал для своего третьего альбома.

В 2008 году вышел третий альбом группы — «Man Up».

В 2010 году был выпущен четвертый альбом - «Love Shot».

В феврале 2012 года группа объявила о записи нового альбома под названием "Would You Change Your Life?", выпуск которого назначен на сентябрь.

Дискография 
 2005 — The Art of Rolling
 2006 — Dear Independence
 2008 — Man Up
 2010 — Love Shot
 2012 — Would You Change Your Life?
2015 — Letters

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20100314052715/http://muslib.ru/b11107/The+Blue+Van/
 http://www.myspace.com/thebluevan 

Рок-группы Дании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2003 году
Группы гаражного рока